Batina puede referirse a:
 Batina (Draž), localidad de Croacia en el condado de Osijek-Baranya.
 Batina (Kutina), localidad de Croacia en el condado de Sisak-Moslavina.
 Región de Batina o Costa de Al Batinah, una de las regiones de Omán.